Клаузен:
 Клаузен — перевал в Альпах.
 Клаузен (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Клаузен (Бад-Глайхенберг) — небольшой посёлок в Австрии, в федеральной земле Штирия, в общине Бад-Глайхенберг (политический округ Зюдостштайермарк).
 Клаузен (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии 
 Клаузен, Альф (род. 1941) — американский композитор кино и телевидения.
 Клаузен, Джордж (1852—1944) — британский художник.
 Клаузен, Клаус (1899—1989) — немецкий актёр.
 Клаузен, Николай (1911—1943) — немецкий офицер-подводник, корветтен-капитан (посмертно, 5 апреля 1945 года).
 Клаузен, Томас (1801—1885) — датский астроном и математик.
 Кристиансен-Клаузен, Макс (Макс Готфрид Фридрих Клаузен; 1899—1979) — немецкий коммунист, сотрудник ГРУ Генерального штаба РККА.